Almundsryd kan syfta på:

Almundsryds socken – en socken i Småland i Kinnevalds härad
Almundsryds landskommun – en tidigare kommun i Kronobergs län 1863–1957
Almundsryds köping –  en tidigare kommun (köping) i Kronobergs län 1958–1970
Almundsryds församling – en församling i Växjö stift
 Almundsryds kyrka – en kyrkobyggnad i Växjö stift
Almundsryds distrikt – ett distrikt i Tingsryds kommun 2016–